Rękopisy Iliady – zbiór około 200 średniowiecznych rękopisów Iliady, ponadto wielka liczba papirusowych fragmentów znalezionych w Oksyrynchos.

Tekst Iliady po raz pierwszy wydany został drukiem w 1488 we Florencji.

 Papirusy

 Rękopisy, na których bazują tradycyjne wydania tekstu Iliady

Inne Rękopisy 
 Homerus Ambrosianus, Biblioteca Ambrosiana, Cod. F. 205 Inf, V wiek
 Kodeks Nitryjski (palimpsest), British Library, VI wiek
 Papirus Oxyrhynchus 21, University of Chicago, II wiek
 Kodeks 098 (palimpsest), Grottaferrata, X wiek
 Harley MS 1771, British Library, XV wiek

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Walter Leaf, The Iliad, London: Macmillan 1900, XXVI-XXX.
 Tebtynis papyri (1902), s. 303.

Rękopisy Iliady